Matchbox – brytyjski zespół muzyczny 
 Matchbox – program komputerowy – menedżer okien
 Matchbox – marka zabawek, m.in. miniaturowych modeli samochodów

Zobacz też 
 Matchbox Twenty